est la formule brute de plusieurs isomères. 

 oxybenzone, numéro CAS 
 resvératrol, numéro CAS 
 salicylate de benzyle, numéro CAS 
 acide benzilique ou acide diphénylglycolique ou acide hydroxydiphénylacétique, numéro CAS